STS-70 — космический полёт МТКК «Дискавери» по программе «Спейс Шаттл».

Экипаж 
 Хенрикс, Теренс Томас (3), Командир
 Крегель, Кевин Ричард (1), Пилот
 Кэрри, Нэнси Джейн (2), Специалист по программе полёта
 Томас, Доналд Алан (2), Специалист по программе полёта
 Уэбер, Мэри Эллен (1), Специалист по программе полёта

Параметры полёта 
 Вес:
 Вес при старте: ? кг
 Вес при приземлении: ? кг
 Полезная нагрузка: ? кг
 Перигей: 257 км
 Апогей: 257 км
 Наклонение: 28,5°
 Период обращения: 90,5 мин

Цель полёта 
 Стыковка:
 Расстыковка:
 Продолжительность стыковки:

См. также 
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 

Полёты по программе «Спейс Шаттл»